Das Bank of the West Classic 1999 war ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Stanford (Kalifornien). Es war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 24. Juli bis zum 1. August 1999 statt. Das Finale bestritten wie schon im Vorjahr die Amerikanerinnen Lindsay Davenport und Venus Williams. Davenport konnte ihren Titel verteidigen. Auch im Doppel war sie an der Seite ihrer Landsfrau Corina Morariu erfolgreich.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)